Пётр Дми́триевич Кондрашо́в (8 июля 1921 года, д. Глинное Мещовского района Калужской области, —11 августа 1999 года, Москва) — советский государственный деятель, участник и инвалид Великой Отечественной войны. Кандидат экономический наук.

Биография

Детство, семья 
Родился 8 июля 1921 года деревне  Глинное Мещовского района Калужской области. Кроме него в семье был брат Евгений (1926-1999) участник Великой Отечественной войны.

Жена - Кондрашова Нина Александровна, (1926 - 2019), работала экономистом в Минмонтажспецстрое СССР.

Дети - дочь Вера, сын Александр.

Великая Отечественная война 
В 1939 году после окончания школы был призван на срочную военную службу в Красную Армию.  Участвовал в Великой Отечественной войне с 22.06.1941 в составе Южного, Брянского, Белорусского, 1 и 2 Белорусских фронтов. Служил командиром роты средних танков 1 танкового батальона, а затем начальником разведки 16-ой гвардейской танковой Речицкой бригады 1 гвардейского танкового Донского ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова корпуса 5 танковой армии.

Гвардии старший лейтенант танковых войск . Трижды ранен. 3 марта 1945 года в одном из боев на территории Германии  был тяжело ранен и после долгого лечения в госпиталях и ампутации ноги ниже колена  получил инвалидность.

Учёба и работа 
В 1946 году оправившись после тяжелого ранения,  поступил на учебу в Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, который закончил в 1950 г. и был оставлен в аспирантуре. Успешно защитил кандидатскую диссертацию. Начал преподавательскую деятельность в родном институте, однако ее пришлось оставить. В 1955 году был избран заместителем председателя исполкома, а в 1957 году стал председателем исполкома Москворецкого района, одного из крупнейших районов г. Москвы. После работы в исполкоме райсовета был принят на работу в аппарат Президиума Верховного Совета СССР. В 1963 году был назначен заместителем министра торговли РСФСР, где проработал до 1967 года. В 1967 году был приглашен на работу заместителем министра торговли СССР, а с 1975 года  первым заместителем министра торговли СССР. На этом посту проработал до 1991 года. 

Скончался после тяжелой болезни в 1999 году.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Красной Звезды
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Ссылки 
 Память народа
 Фото
 Фото

Старшие лейтенанты (СССР)
Танкисты Великой Отечественной войны
Государственные деятели СССР
Заместители министров СССР
Похороненные на Даниловском кладбище